el:
el (lengtemaat) - een lengtemaat
teerling el - een 19e-eeuwse aanduiding voor een kubieke meter
Nieuwgrieks - modern Grieks, met taalcode el in ISO 639-1
eetlepel - als inhoudsmaat
elektroluminescentie - luminescentie door overdracht van elektronen

El:
El (god) - een aanduiding voor God in het Midden-Oosten, bekend in het Hebreeuws
El (krater) - een krater op Ganymedes, een maan van Jupiter

EL:
UEFA Europa League - Europees toernooi voor voetbalclubs
Europees Links - een Europese politieke partij
Air Nippon - een luchtvaartmaatschappij met IATA-luchthavencode EL 
Elbasan (district), een district in Albanië met kentekencode EL

él of Él:
él - Spaans voor "hij"
Él (film) - een film uit 1953 van Luis Buñuel
Él (lied) - de Spaanse bijdrage aan het Eurovisiesongfestival 1982